Стрём (, ) — скандинавская фамилия. 

Известные носители:
 Стрём, Анне-Карине (род. 1951) — норвежская певица, актриса и журналистка.
 Стрём, Гертруда — шведская фигуристка.
 Стрём, Кристиан (род. 1947) — норвежский саночник.
 Стрём, Рольф Грегер (1940—1994) — норвежский саночник.
 Стрём, Фредрик (1880—1948) — шведский социалист, политик и писатель.
 Стрём, Эва (род. 1947) — шведская писательница.
 Стрём, Эйнар (гимнаст) (1885—1964) — норвежский гимнаст, олимпийский чемпион 1912 года.
 Стрём, Эльма (1822—1899) — шведская оперная певица.
 Стрём, Ян-Аксель (род. 1945) — норвежский саночник.